La saison 1988-1989 de Division 2 est la  du championnat d'Algérie de seconde division, regroupant 17clubs. Au terme de la saison, les promus en Division 1 sont l'ES Sétif et le CR Belcourt

Classement final 
 Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Notes

Calendrier

Résultats 

(*) Match retard  joué le 17/10/88 en raison de la participation de l'entente de Sétif au match retour des quarts de finale de la  coupe d'afrique des clubs champions contre le FC 105 de libreville du Gabon.

(*) Match arrêté à la 15 minute ! À la suite de l'infériorité numérique des joueurs chelfaouis sur le terrain (sept joueurs) ! gain du math pour Sétif sur tapis vert (3-0)/ match retard joué le 05/06/89 à Sétif

(*) match arrêté à la  minute à la suite des violences commisent par les joueurs onstantinois. Gain du match (3-0) pour l'entente sétifienne.

(*) Le CRB Mécheria n'a pas fait le déplacement à Skikda.

Accession en division national 2 pour la saison 1989-1990
Division 3 de 6 groupes (3 matches barrages) jeudi 22 juin 1989 à 16h 00 au stade 5 juillet (Alger)
CA Batna bat le creconstantine (0-0) a.p (aux tirs au but 6-5)
Stade Habib Bouakeul d'Oran : 
CRB Ain Ouassera bat le MB Tablat (0-0) a.p (4 tirs au but à 3)
Stade 19 juin 1965 d'Oran :
CCB Sig bat CRB El Bayadh (2-1) buts : Abouchi 24.69 / mezid 79

Meilleurs buteurs 
Classement des buteurs

 
6 buts : El-Mehnaoui (OM), Makhloufi et Mehais (USMB), Adjal (MBB), Chekati et Amrani (ESMG), Mahrouz (CRBT), Zagzi (CRB), Rahmani (ESS), Beddar (IRBEH).
5 buts : Mokhnache (ESMG), Benali (MBB), Rekkad (ASOC), Hattab S. (ESG), Adjedir (CRBM), Messaoudi (OMM).
4 buts : Cherifi (MBB), Dehoumène et Belaidi (CRBT), Mohamedi (RCBOR), Farradji Noureddine (GCRM), Adjissa et Guerrib (ESS), Bentoumi (ESMG), Nekaa (RCBOR), Allaoui (IRBEH), Meksi (ASOC), Aimeur (USMB), Kohil (CRB), Cedrati (JSMS).

Division3 
 championnat d'algerie de football de troisiéme division ( régional ) :

ligue régional du centre, Alger 
 Classement presque finale :
1er- MBTablat 33 pts -25j-14g-5n-6p-bp35-bc27***
2e- irb hadjout 33pts-25j-15g-3n-7p-bp35-bc22 ** 3e- mahussein-dey 32pts - 25j-13g-6n-6p-bp40-bc20 *** 4e- srkhemis 32 pts -25j-12g-8n-5p bp 29-bc17.***5e-arba 30 pts - 25j - 11g-8n-6p -bp28-bc 21 ****6e- jsbinaalger  30 pts -25j - 11g-8n-6p -bp 24-bc 17.*** 7e- waboufarik 29 pts - 25j - 10g-9n-6p -bp 28-bc20***8e- jsmcheraga 24pts-25j - -8g-8n-5)9p-bp 26-bc 22 .**9e- ismkoléa 24pts -25j-8g-8n-9p -bp21-bc22***10-nrbberouaghia 23 pts - 25j-9g-4n--12p-bp 24-bc34***11e- omruisseau 21pts-25j- 7g-7n-11p- bp 16-bc- 27 ***12e- hydra ac 17pts- 25j-5g-7nuls-13p- bp 24-bc31 *** 13e- nrben aknoun 15pts-25j- 4g-7 nuls-14p- bp 17-bc30**** 14eet dernier : cb sidi moussa 12 pts - 25j - 3g- 6nuls - 16p - bp 13 - bc 39 .( ligue régionale du centre - alger, saison 1988-1989 ) .les résultats de la 25é journée sont inconnus! qui été jouée le jeudi 9 mai 1989 ( 7 matches au programme ) source : le classement du régional centre paru sue El-Mountakheb N° 176 du samedi 29 avril 1989  page 9 ).

Notes et références 
 Archives personnelles de M'hammed (Journal El-Hadef et El Mountekheb saison 1988-1989)

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1988-1989
 Coupe d'Algérie de football 1988-1989

Articles connexes 

1988-1989
Algérie 1988-1989
Algérie 1988-1989
1988 en Algérie
1989 en Algérie